Fairdale (Dakota du Nord)
 
 
 Fairdale (Pennsylvanie)